Totenlieder — третій студійний альбом німецького НСБМ-гурту Absurd, випущений 2003 року лейблом Nebelfee Klangwerke.

Список композицій

Посилання 
 
 
 Totenlieder на discogs.com 
 Totenlieder  на сайті Encyclopaedia Metallum

Музичні альбоми 2003
Альбоми блек-металу